I campionati italiani assoluti di sollevamento pesi si svolgono annualmente nel mese di dicembre.

Il vincitore di ogni categoria ottiene come riconoscimento il titolo di Campione Italiano, tre medaglie per strappo slancio e totale e un premio in denaro.

Vincitori campionati italiani assoluti  

     "Indica il miglior risultato tecnico per categoria"

Migliori Risultati Tecnici nelle Ultime 9 Edizioni (2001-2009)

Plurivincitori Nelle Ultime 9 Edizioni (2001-2009)

Sollevamento pesi
Competizioni di sollevamento pesi
Sollevamento pesi in Italia